Questa è la cronologia completa delle partite della Nazionale di calcio della Norvegia dal 24 gennaio 2001 a oggi.

Partite dal 2001 ad oggi

Partite dal 2011 ad oggi

Collegamenti esterni 
 

Nazionali di calcio della Norvegia
Norvegia dal 2001 ad oggi